Jméno Heaven and Hell nese více objektů:

 Heaven and Hell (album, Black Sabbath) – album skupiny Black Sabbath
 Heaven and Hell (album, Vangelis) – album, které nahrál Vangelis
 Heaven and Hell (skupina) – hudební skupina
 Heaven & Hell - A Tribute to The Velvet Underground – album